Transmedia steht für  
 Transmedialität
 Transmediales Erzählen